FFV kan syfta på:
 FFV – en teknisk-praktisk utbildning som bedrevs i Västerås åren 1941–1968, se Flygförvaltningens verkstadsskola
 FFV – ett tidigare svenskt affärsverk med huvudkontor i Eskilstuna, se Försvarets Fabriksverk
FFV – förkortning av Final Fantasy V.